Johann von Ibelin ist der Name folgender Personen:

* Johann von Ibelin († 1236), Herr von Beirut, Regent von Jerusalem, siehe Johann I. von Beirut
 Johann von Ibelin († 1258), Herr von Arsuf, Regent von Jerusalem, siehe Johann von Arsuf
 Johann von Ibelin († 1264), Herr von Beirut, siehe Johann II. von Beirut
 Johann von Ibelin († 1266), Graf von Jaffa, Herr von Ramla und Regent von Jerusalem, siehe Johann von Jaffa